La UAE Pro-League 2012-2013 è stata la 38ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti. La squadra campione in carica era l'Al-Ain, che nella precedente stagione si era aggiudicata il decimo titolo nazionale.

Alla competizione presero parte nuovamente 14 squadre, tra cui le due neo-promosse Ittihad Kalba e Dibba Al-Fujairah e altre due squadre tra Emirates Club, Sharjah, Al Shaab e Al-Dhafra, che si affrontarono in un mini-torneo svoltosi in settembre, da cui uscirono vincenti e quindi qualificate alla prima divisione l'Al Shaab e l'Al-Dhafra.

L'Al-Ain vinse il proprio secondo titolo consecutivo e l'undicesimo della propria storia con quattro giornate di anticipo.

Squadre partecipanti

Personalità

Giocatori stranieri

Classifica 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti e ammessa alla AFC Champions League 2014
      Ammesse alla AFC Champions League 2014
      Retrocessa in UAE Second Division 2013-2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati 
Il sorteggio del calendario è avvenuto il 15 agosto 2012 presso gli studi del National Center for Documentation & Research a Dubai.

Tabellone

Calendario

Playoff 1/2 divisione

Classifica e risultati

Posizione per giornata

Classifica in divenire 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti e ammessa alla AFC Champions League 2014
      Secondo classificato e ammessa alla AFC Champions League 2014
      Terzo classificato e ammessa alla AFC Champions League 2014
      Retrocessa in UAE Second Division 2013-2014

Statistiche e record

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Migliore attacco:  (74 gol fatti)
 Miglior difesa:  (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+48)
 Maggior numero di pareggi:  e  (9)
 Minor numero di pareggi:  e  (2)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggiore attacco:  (24 gol fatti)
 Peggior difesa:  (75 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-51)
 Partita con più reti:  -  6-3 e  -  6-3 (9)
 Partita con maggiore scarto di gol:  -  7-0 (7)
 Miglior serie positiva:  10 vittorie consecutive
 Peggior serie negativa:  e  6 sconfitte consecutive

Premi stagionali 
I premi sono stati assegnati il 26 maggio 2013
 Miglior Giocatore Emiratino: Omar Abdulrahman 
 Miglior Giocatore secondo i fan: Omar Abdulrahman 
 Miglior Portiere: Ali Khasif 
 Miglior Allenatore dell'Anno: Abdul Alwab Abdulkadir 
 Miglior Giocatore Internazionale: Grafite 
 Miglior Giovane dell'Anno: Yousef Ahmad 
 Miglior Club dell'Anno:

Classifica marcatori 
Aggiornata al 26 maggio 2013.

Verdetti 
 Campione degli Emirati Arabi Uniti:  (11º titolo)
 In AFC Champions League 2014: , , , 
 Retrocesse in UAE Second Division:,
 Promosse dalla UAE Second Division:,

Note

Collegamenti esterni 
 

2013
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013